Charleville peut se rapporter à :
 Charleville, une ancienne commune des Ardennes en France, partie de Charleville-Mézières depuis 1966,
 Charleville-sous-Bois, commune de Moselle en Lorraine,
 Charleville, une ville d'Irlande,
 Charleville, une ville du Queensland en Australie,
 Charleville, une commune de la Marne en France,
 Château de Charleville, un château du comté d'Offaly en Irlande,
 , une lignée irlandaise du  et ,
 Fusil Charleville, un mousquet utilisé durant les Guerres napoléoniennes.

Voir aussi